Селище міського типу:
 Маньківка — Черкаська область, Уманський район

Села:
 Маньківка — Вінницька область, Гайсинський район
 Маньківка — Вінницька область, Тульчинський район
 Маньківка — Луганська область, Сватівський район, Білокуракинська селищна громада
 Маньківка — Луганська область, Сватівський район, Сватівська міська громада
 Маньківка — Полтавська область, Полтавський район

Річки:
 Маньківка — притока Гірського Тікичу, Черкаська область

Див. також 
 Мала Маньківка